Siergiej Nikiticz Kowalow (1919–2011) – radziecki konstruktor atomowych okrętów podwodnych
 Siergiej Adamowicz Kowalow (1930–2021) – radziecki i rosyjski działacz praw człowieka oraz polityk, biofizyk
 Siergiej Kowalow (ur. 1965) – białoruski literaturoznawca, filolog, dr hab., prof. nadzw. Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Humanistycznego UMCS
 Siergiej Wiktorowicz Kowalow (ur. 1966) – radziecki i ukraiński wspinacz
 Siergiej Aleksandrowicz Kowalow (ur. 1983) – rosyjski bokser